Де́рри () — район, существовавший до 1 апреля 2015 года в графстве Лондондерри, главное управление которого было расположено в городе Дерри.

Название район получил в 1984 году; до этого, с 1973 года, он назывался Londonderry City Council, ещё раньше, с 1969, он был поделён на два района: Londonderry County Borough, сам город, и Londonderry Rural District, его окрестности.

В 2011 году предлагалось объединить район с районом Страбан, однако в июне 2010 года Кабинет министров Северной Ирландии сообщил, что не может согласиться с реформой местного самоуправления и существующая система районов останется прежней в обозримом будущем.

С 1 апреля 2015 года объединен с районом Страбан в район Дерри-энд-Страбан.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Северной Ирландии